Пе́поли () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Пеполи, Алессандро (1757—1796) — венецианский писатель.
 Пеполи, Джоаккино Наполеоне (1825—1881) — итальянский аристократ, государственный деятель, дипломат, писатель.
 Пеполи, Карло (1796—1881) — итальянский политик.

См. также 
 Пеполи — существующий в настоящее время знатный итальянский род, правивший в Болонье в середине XIV века.